

Geografia 
 Ill  – fiume del Vorarlberg (Austria)
 Ill  – fiume dell'Alsazia (Francia)

Sigle 
 Institut Laue-Langevin  – istituto di ricerca scientifica con sede a Grenoble (Francia)
 Inter Library Loan (prestito interbibliotecario)

Codici 
 ILL – codice vettore ICAO di Ilyich-Avia
 ill – codice ISO 639-3 della lingua iranuna

Altro 
 ILL – abbreviazione di Illinois

Altri progetti